Луминица Дину-Хуцупан (, родилась 6 ноября 1971 года) — румынская гандболистка, игравшая на позиции вратаря. Действующий тренер вратарей национального олимпийского центра в Рымнику-Вылча.

Биография 
Начала играть в гандбол в 1985 году. В сборной Румынии дебютировала в 1996 году в матче против Македонии. С 1998 по 2009 годы провела 201 игру и забила 9 голов. Выступала в клубах «Фибрекснейлон» и «Ольтхим», в составе словенского клуба «Крим» выиграла в 2001 и 2003 годах Лигу чемпионов ЕГФ, также выиграла ещё один титул победителя ЛЧ в составе «Кометал Гёрче Петров» (Македония). В 2004 и 2007 годах в составе «Крима» и «Ольтхима» выигрывала соответственно Суперкубок ЕГФ. В составе сборной Румынии играла на Олимпиаде 2000 года в Сиднее, а в 2005 году стала серебряным призёром чемпионата мира. В 2009 году завершила карьеру игрока, но 15 января 2012 года на полгода вернулась в «Ольтхим», чтобы встать в ворота в связи с травмами игроков; дебютным после перерыва стал матч против «Байя-Маре». 4 февраля провела первый после возвращения матч в Лиге чемпионов ЕГФ против «Крима»; после 4 месяцев выступлений окончательно завершила игровую карьеру. Замужем. Владеет румынским и словенским языками. Любит читать книги (Жюль Верн) и слушать музыку. Любимый игрок — Аня Андерсен.

Достижения

Клубные 
 5-кратная чемпионка Румынии
 6-кратная чемпионка Словении
 4-кратная чемпионка Румынии
 6-кратная чемпионка Словении
 Победительница Лиги чемпионов ЕГФ: 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003
 Победительница Суперкубка ЕГФ: 2004, 2007
 Победительница Суперкубка Румынии: 2007
 Победительница Кубка обладателей кубков: 2006/2007
 Победительница Кубка чемпионов ЕГФ: 2007

В сборной 
 Вице-чемпионка мира 2005 года

Персональные 
 Лучший вратарь чемпионата Европы 2000
 Лучший вратарь чемпионата мира 2005
 Лучшая женщина-вратарь в гандболе по версии фанатов IHF: в январе 2011 года набрала более 7 тысяч голосов (93,77%)
 Почётный гражданин жудеца Нямца (2009)
 Почётный гражданин Рымнику-Вылча (ноябрь 2010)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Гандболистки Румынии
Игроки ГК «Фибрекснейлон»
Игроки ГК «Крим»
Игроки ГК «Рымнику-Вылча»
Игроки ГК «Кометал Гёрче Петров»
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2000 года